Села:
 Хоменки — Вінницька область, Шаргородський район
 Хоменки — Полтавська область, Диканський район
 Хоменки — Полтавська область, Хорольський район

Див. також 
 Хоменко